Arescon — род перепончатокрылых насекомых из семейства Mymaridae (Chalcidoidea).

Распространение 
Палеарктика (Европа, Северная Африка, Тибет), Юго-Восточная Азия, Австралия, Океания, Неарктика, Неотропика.

Описание 
Микроскопического размера наездники: общая длина тела менее 1 мм. Основная окраска тела желтовато-коричневая. Усики состоят из скапуса, педицеля, жгутика и булавы. Крылья с сильно редуцированным жилкованием. Скутеллюм поделен поперечной перемычкой на переднюю и заднюю части. Паразиты насекомых.

Классификация 
 
 Arescon clarkei Doutt, 1955
 Arescon chuk  S.V. Triapitsyn, 2016
 Arescon confusus S.V. Triapitsyn, 2016
 Arescon dallasi (Ogloblin, 1938)
  [syn. ]
 Arescon elongatus (Ogloblin, 1957)
 Arescon enocki (Subba Rao & Kaur, 1959)
 Arescon fulvum Annecke & Doutt, 1961
 Arescon gaoligongensis Jin & Li, 2016
 Arescon gek S.V. Triapitsyn, 2016
 Arescon iridescens (Enock 1914)
 Arescon leleji S.V. Triapitsyn, 2016
 Arescon maculipennis (Ogloblin, 1957)
 Arescon mudigerensis Subba Rao, 1989
 Arescon peregrina (Perkins 1910)
 Arescon platensis (Ogloblin, 1957)
 Arescon pusillus (Ogloblin, 1957)
 Arescon sparsiciliatus Jin & Li, 2016
 Arescon stenopterus Jin & Li, 2016
 Arescon urichi (Crawford, 1913)
 Arescon zenit Triapitsyn & Berezovskiy 2003

Примечания

Литература 
 Полилов А. А. Морфологические особенности Mymaridae связанные с миниатюризацией. // Исследования по перепончатокрылым насекомым. Сборник научных работ. —  : КМК, 2007. — С. 50—64.
 Lin N.-Q., Huber J. T., La Salle J. 2007. The Australian genera of Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Zootaxa 1596: 1—111.
 Noyes J. S. & Valentine E. W. 1989. Mymaridae (Insecta: Hymenoptera) — introduction and review of genera. Fauna of New Zealand 17: 1—95.
 Triapitsyn S. V., Berezovskiy V. V. 2004. Review of the genus Litus Haliday, 1833 in the Holarctic and Oriental regions, with notes on the Palaearctic species of Arescon Walker, 1846 (Hymenoptera, Mymaridae). Far Eastern Entomologist 141: 1—24.

Ссылки 
 Arescon Walker, 1846. Universal Chalcidoidea Database. nhm.ac.uk.
 Arescon on Species-ID.

Мимариды
Роды перепончатокрылых